Daniele Mencarelli – poeta e scrittore italiano
 Marco Mencarelli – allenatore di pallavolo italiano